Blodspårhund kan syfta på olika slags hundar:

Översättning av tyskans schweißhunde, se Viltspårhund
Jakthundar som följer blodspår från skadeskjutet eller trafikskadat vilt, se Eftersökshund
Polishundar som söker kroppsvätskor från levande eller döda, se Likhund

Se även
Blodhund

Jakthundar
Brukshundar